Seznam velkých sopečných erupcí je chronologický přehled vědecky doložených erupcí, jež měly katastrofické následky pro okolní oblast nebo pro celý svět. Jejich intenzita je vyjádřena Indexem vulkanické aktivity (anglická zkratka VEI), který jim přiřazuje daný stupeň (od nejmenšího VEI 0 po největší VEI 8). Stupnice je logaritmická, což znamená, že například VEI 6 je 10x silnější než VEI 5. Erupce hodnotí dle několik parametrů, nicméně tím primárním je objem vyvrženin.

Seznam

Související články 
 Decade Volcanoes
 Seznam sopečných erupcí 20. století
 Seznam sopečných erupcí 21. století

Externí odkazy 
 

Sopečné erupce
Aktivní sopky
Stratovulkány
Sopky
Vulkanologie
Geologická terminologie
Země
Seznamy katastrof